Гайзли:

 Гайзли — небольшой город в Лидс Сити, Западный Йоркшир, Англия.
 Гайзли — английский футбольный клуб из города Гайзли, Западный Йоркшир.